endosporium – wewnętrzna warstwa ściany komórkowej w zarodnikach
 Endosporium – rodzaj grzybów